Marmouset peut désigner un petit singe et est alors synonyme de ouistiti.
 Les marmousets étaient les conseillers du roi Charles VI de France.
 Un marmouset est un motif ornemental représentant un personnage de petite taille, souvent accroupi dans une posture grotesque ou extravagante. Les marmousets se rencontrent principalement en sculpture, surtout dans l’art médiéval, par exemple sur les miséricordes, les culots ou au sommet des chenets.

Ornementation